Il singolare del Swiss Open Gstaad 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Àlex Corretja ha battuto in finale 6–3, 7–6 (7–3), 7–6 (7–3) Gastón Gaudio.

Teste di serie

  Albert Costa (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Roger Federer (secondo turno)
  Andrei Pavel (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Gastón Gaudio (finale)
 Àlex Corretja (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Swiss Open Gstaad 2002
ATP Tour 2002